Шавиньи ():
 Шавиньи (Мёрт и Мозель) — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Шавиньи (Эр) — бывшая коммуна во Франции, департамент Эр.
 Шавиньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.